— японский футболист, защитник. Муж актрисы Мики Канеды.

Карьера 
Сота Накадзава начал играть в футбол в гимназии. В 2001 году он подписал свой первый профессиональный контракт с клубом «Касива Рейсол». В том же году Накадзава участвовал в составе молодёжной сборной Японии на молодёжном чемпионате мира, где провёл 3 игры. Первые несколько лет Накадзава в клубе не мог закрепиться в основном составе из-за частого травматизма, который преследовал игрока. Лишь начиная с 2005 года защитник смог чаще выступать в основном составе команды.

В 2006 году Накадзава, на правах аренды, перешёл в клуб «Токио». За 6 месяцев в этом клубе он сыграл лишь 6 игр. В конце 2007 года Накадзава перешёл в клуб «Гамба Осака». Где не смог завоевать место в основе команды, но выиграл в первом же сезоне Суперкубок Японии и стал чемпионом Японии. В этом году стал избранный самым ценным игроком клуба через болельщиков Гамбы. В следующем году Накадзава стал игроком стартового состава клуба, проведя 51 игру и забив 4 гола. Он помог клубу выиграть Лигу чемпионов АФК, Тихоокеанский чемпионат и Кубок Японии. В 2009 году Накадзава, с покупкой клубом новых игроков, потерял место в стартовом составе клуба. В январе 2013 перешёл в «Кавасаки Фронтале».

Достижения 
 Обладатель Суперкубка Японии: 2007
 Чемпион Японии: 2007
 Победитель Лига чемпионов АФК: 2008
 Победитель тихоокеанского чемпионата: 2008
 Обладатель Кубка Японии: 2008

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на frontale.co.jp
 Личный блог
 

Футболисты Японии
Игроки ФК «Касива Рейсол»
Игроки ФК «Токио»
Игроки ФК «Гамба Осака»
Игроки ФК «Кавасаки Фронтале»
Игроки ФК «Сересо Осака»